Mogwai Young Team (также известный как Young Team) — дебютный студийный альбом шотландской пост-рок-группы Mogwai. Спродюсированный Полом Сэвэджем и Энди Миллером, альбом был издан 27 октября 1997 года лейблом Chemikal Underground. Mogwai Young Team вошёл в список Top 100 Albums of the 1990s издания Pitchfork Media на #97 позиции. В Великобритании было продано более 30 тысяч копий альбома. В 2008 году альбом был переиздан.

Список композиций

Участники записи 
Mogwai
 Стюарт Брейсвейт («pLasmatroN») — гитара, глокеншпиль
 Доминик Эйтчисон («DEMONIC») — бас-гитара
 Мартин Баллок («bionic») — ударные
 Джон Каммингс («Cpt. Meat») — гитара
 Брендан О’Хара («+the relic+») — пианино, гитара

Приглашенные участники
 Барри Бёрнс — голос на «Yes! I Am a Long Way from Home»
 Мари Мирен — голос на «Yes! I Am a Long Way from Home»
 Айдан Моффат — вокал на «R U Still in 2 It»
 Шона Браун — флейта на «Mogwai Fear Satan»

Продакшн
 Пол Сэвадж — продюсирование
 Энди Миллер — продюсирование
 Кейт Кэмерон — оформление (на переиздании 2008 года)

Издания

Примечания 

Альбомы построка
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Mogwai
Альбомы Chemikal Underground